Karizma se poate referi la:

 Karizma (cântăreață) (n. 1988), cântăreață de muzică pop din Republica Moldova
 Karizma (formație hard rock), formație hard rock/glam metal din Serbia
 KariZma (formație pop), formație pop din Bulgaria
 Karizma (muzician) (n. 1970), muzician american (DJ, producător)

 Hero Honda Karizma R sau Hero Honda Karizma ZMR, motociclete produse de Hero MotoCorp, India